Aladin Šišić – calciatore bosniaco
 Emir Šišić – militare bosniaco
 Mirnes Šišić – ex calciatore sloveno